Sames Orôntida da Arménia foi rei da Arménia da dinastia orôntida. Reinou de 260 a.C. a 243 a.C. foi antecedido nos comandos do reino por Orontes III e foi sucedido no trono por Arsames.

Reis orôntidas da Armênia
Armênios do século III a.C.